Carnaíba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carnaíba (ort), Pernambuco, Ibimirim, 
 Carnaíba (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar